Диаманди Андреев Ихчиев е български учен османист, библиограф, архивист, палеограф, специалист по османско изворознание, дипломатика и палеография.

Биография 
Ихчиев е роден в 1854 година в будно българско търговско семейство централномакедонския град Велес, който тогава е в Османската империя. Учи във Велес при Константин Босилков, в Щип при Йосиф Ковачев в 1871 – 1872 година и в Мактеби хукук – Висшето училище за правни науки в Цариград.

Н 1873 година става учител в Тиквешка каза, а от 1874 до 1884 година се занимава с търговия във Велес.

В 1884 година се установява в столицата на новообразуваното Княжество България и работи като адвокат в Кюстендил и София. В 1885 година става секретар на Окръжното управление във Враца. В 1890 – 1895 и в 1910 – 1911 година е преводач от турски език в Минестерството на външните работи.

От 1900 до 1908 година е уредник на турския архив (по-късно отдел „Ориенталски сбирки“) на Народната библиотека. Превежда и издава множество османски документи. Автор е на документалния том „Турските документи за Рилския манастир“, издаден в 1910 година.

Умира в София в 1913 година.

Ихчиев е баща на просветния деец Никола Ихчиев и на дееца на ВМРО Васил Ихчиев.

Външни препратки 
 „Материали за историята ни под Турското робство“, публикувано в сп. „Известия на историческото дружество в София“, книга I, София, 1905 година
 „Материяли за историята ни под турското робство“, публикувано в „Известия на Историческото дружество в София“, Книга ІІ, страници 91-208, София, 1906 година
 "Турски държавни документи за кърджалиите", публикувано в "Сборник за народни умотворения, наука и книжнина", книга XXII и XXIII, София, 1906 – 1907 година
 "Турските документи на Рилския монастир", София, 1910 година
  "Исторически принoс за "войниганите" при турската войска от 1374 год. дори до 1839 год. след р. хр. - до Танзимата"

Бележки 

Български османисти
Български историци от Македония
Български библиографи
Палеографи
Български учени от Македония
Български юристи от Македония
Български просветни дейци от Македония
Възпитаници на Щипското българско педагогическо богословско училище
Възпитаници на Истанбулския университет
Български имигранти от Македония в София
Родени във Велес
Починали в София